Лумумба:
 Лумумба, Патрис (1925—1961) — конголезский политический и государственный деятель
 Лумумба — напиток на основе какао с добавлением алкоголя.
 «Лумумба» — кинофильм режиссёра Рауля Пека.

См. также 
 Лубумбаши — второй по величине город Демократической республики Конго.